— 89-й император Японии в период с 1246 по 1260 годы. Настоящее имя — Хисахито.
Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Фукакуса II»)

Стал одним из главных героев знаменитой «Непрошеной повести» — автобиографического произведения его придворной дамы и возлюбленной Нидзё.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кангэн (1243—1247)
 Ходзи (1247—1249)
 Кэнтё (1249—1257)
 Когэн (1256—1257)
 Сёка (1257—1259)
 Сёгэн (1259—1260)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 08
Правители Азии XIII века